La palabra chaqueta puede referirse a:

 una chaqueta, prenda de vestir de calle;
 chaqueta solar, panel solar o módulo solar;

 chaqueta M65, guerrera militar;
 chaqueta Norfolk, un tipo de chaqueta;

 chaqueta amarilla (a su vez: varios significados y entradas)